IKZ steht für:
 Impulskennzeichen, ein veraltetes Signalisierungsverfahren im deutschen Telefonnetz
 Institutionskennzeichen, im Bereich der deutschen Sozialversicherung
 Interkommunale Zusammenarbeit
 Internationale Kirchliche Zeitschrift, Fachpublikation der Altkatholischen Kirchen
 Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung
 Leibniz-Institut für Kristallzüchtung in Berlin

ikz steht für:
 Ikizu (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

Abkürzung